Падающий человек:

 «Падающий человек» — итальянский криминальный триллер 1968 года.
 «Падающий человек» — фотография, сделанная фотографом Ричардом Дрю 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.